

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 12 podstawowych
 Woźniki – miasto
 Woźniki – część miasta Sieradz
 Woźniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska 
 Woźniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Woźniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka 
 Woźniki – osada wsi Chałupki w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Woźniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice 
 Woźniki – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Tomice 
 Woźniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice 
 Woźniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo 
 Woźniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk 
 Woźniki – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze 
 Woźniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Łubowo 
 Woźniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski

Inne 
 Woźniki – gmina miejsko-wiejska
 Woźniki – dawna gmina, powiat piotrkowski, woj. łódzkie z siedzibą w Woźnikach (do 1953)
 Woźniki – dawna gmina, powiat sieradzki, woj. łódzkie z siedzibą w Woźnikach (1953-54)
 Woźniki – dawna gromada w powiecie piotrkowskim
 Woźniki – dawna gromada w powiecie sieradzkim
 Woźniki – dawna gromada w powiecie wadowickim
 Woźniki – nieczynny przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Dekanat Woźniki, Ligota Woźnicka, Woźniki-Kolonia, Woźniki-Paklewy, Woźniki Śląskie